rossignol, est le nom porté par plusieurs espèces d'oiseaux de la famille des Muscicapidae

Patronyme 

 Alexis Le Rossignol (1984-), humoriste français ;
 Antoine Rossignol (1600-1682) et son fils Charles-Bonaventure Rossignol (1649-1705), cryptologues français ;
 André Rossignol (19?-19?), pilote automobile ;
 Antony Rossignol (19?-), raseteur français ;
 Bruno Rossignol (19?-), ancien journaliste de l'AFP ;
 Bruno Rossignol (1958-), compositeur, chef de chœur et d’orchestre, pianiste et pédagogue ;
 Georges Rossignol (1911-1942), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Gilles Rossignol (1942-2021), auteur français ;
 Hippolyte Rossignol (1837-1919), vétérinaire français ;
 Iolande Cadrin-Rossignol (1942-), réalisatrice, productrice et scénariste canadienne ;
 Isabelle Rossignol (1965-), écrivaine française ;
 Jacques Rossignol (1898-1939), physicien et traducteur français ;
 Jacques Rossignol (1945-2001), footballeur français ;
 Jean Antoine Rossignol (1759-1802) était un général de la Révolution française ;
 Jean-Claude Rossignol (1945-2016), joueur de rugby à XV ;
 Jean-François Rossignol (1943-), chimiste et médecin français ;
 Joseph Rossignol (1952-), homme politique français ;
 Laurence Rossignol (1957-), femme politique française ;
 Louis Rossignol (1694-1739), maître écrivain français ;
 Michelle Rossignol (1940-2020), actrice canadienne ;
 Monique Annaud, née Monique Rossignol (1945-), est une productrice audiovisuelle française ;
 Nicolas Mayer-Rossignol (1977-), homme politique français ;
 Patricia Rossignol (1956-), lutteuse française ;
 Pierre Rossignol (1761-1845), chef chouan pendant la Révolution française ;
 Rino Morin Rossignol (1950- ), écrivain canadien ;
 Serge Rossignol (1942- ), professeur de physiologie québécois.

Lieux

 Rossignol, ancienne commune de la Gaume (Belgique), aujourd'hui rattachée à la commune de Tintigny, lieu d'affrontements durant la Première Guerre mondiale (voir combats de Rossignol) ;
 Rossignol, ancienne commune française de Dordogne, aujourd'hui intégrée à la commune de Gout-Rossignol ;
 Rossignol, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Essertaux ;
 Lac Rossignol, lac de barrage situé dans la Nouvelle-Écosse.
 Gare de Rossignol, ancienne gare belge située dans la commune de Walcourt.

Œuvres d'art 

 Le Rossignol, un conte lyrique d'Igor Stravinsky ;
 Le Rossignol (Soloveï), une romance célèbre d'Alexandre Alabiev pour soprano ; 
 Un rossignol chantait, un roman-récit de Michel Ragon ;
 Un rossignol chantait, une comédie en trois actes de Robert Lamoureux, mise en scène Jean Marais, Théâtre des Variétés (Paris) 1959 ; 
 Le Rossignol milanais ou La Castafiore, un personnage des aventures de Tintin ;
 Le Rossignol brabançon, un recueil de chansons du  ;
 Le Rossignol et les Cloches, un film de René Delacroix ;
 La Femme et le Rossignol, un film d'André Hugon ;
 La Cage aux rossignols, un film de Jean Dréville ;
 Le Rossignol des montagnes, un film de Antonio del Amo ;
 La Voix du rossignol, un court métrage d'animation français de Ladislas Starewitch ;
 Le Rossignol et l'Empereur de Chine, un film d'animation tchèque réalisé par Jiří Trnka ;
 Le Milan et le Rossignol, une fable du livre IX de Jean de La Fontaine ;
 Le Rossignol chinois, un photomontage de Max Ernst ;
 Rossignol, un film de Shirō Toyoda.

Divers
 Rossignol, est un instrument de musique (une petite flûte, un sifflet ou un jeu d'orgue) ;
 Le Rossignol est une association culturelle juive, fondée en 1918 à Lublin et animée par Bela Szpiro et Yehezkel Naiman ;
 Rossignol, est une marque d'articles de sport (en particulier de skis) ;
 Un rossignol, est un instrument pour crocheter les serrures (du nom d'Antoine Rossignol, cryptologue réputé) ;
 Rossignol des teinturiers, est une maladie de la peau, notamment d'origine professionnelle ;
 la bataille de Rossignol, une bataille de la Première Guerre mondiale en 1914 ;
 Rossignol, désigne un livre sans valeur ou une marchandise démodée.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français